A estrada municipal 578 (M578) é uma estrada que liga a Trindade e o   IP 2   à  N 213 ,em Mirandela. Passa pelos concelhos de Vila Flor e de Mirandela.

Circuito:

Estradas municipais de Bragança (Portugal)